Toto příjmení je odvozeno od jména Jiří. Existuje více nositelů příjmení Jirásek.

základní tvar
 Alois Jirásek (1851–1930) – český spisovatel, dramatik a poslanec za Československou národní demokracii
 Arnold Jirásek (1887–1960) – český lékař, chirurg
 Bohumil Jirásek (* 1931) – vysokoškolský pedagog
 Ferdinand Jirásek (1871–1931) – český a československý politik, poslanec za sociální demokraty
 František Jirásek – více osob
 Ivo Jirásek (1920–2004) – český hudební skladatel
 Jan Jirásek (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Jirásek (* 1926) – český ekonom a vysokoškolský pedagog
 Jiří Jirásek (* 1932) – český výtvarník
 Jiří Jirásek (politik) (* 1951) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za KSČM
 Jindřich Jirásek (* 1973) – český fotbalista
 Josef Jirásek (1899–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Ladislav Jirásek (1927–1977) – český fotbalový brankář, sárský reprezentant
 Milan Jirásek (rozcestník) – více osob
 Pavel Jirásek (* 1963) – český hudebník, scenárista a režisér
 Václav Jirásek, vícero nositelů:
 Vladimír Jirásek (1933–2018) – český sportovec, vodní slalomář
 Zdeněk Jirásek (* 1957) – český historik a politik

ženská (přechýlená) podoba
 Anna Jirásková (1901–1942) – snacha Aloise Jiráska, za 2. sv. války podporovatelka II. ilegálního vedení KSČ 
 Božena Jelínková-Jirásková (1880–1951) – česká malířka
 Jiřina Jirásková (1931–2013) – česká herečka
 Marie Jirásková, vícero nositelek:
 Marie Jirásková (politička) (1916–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ
 Marie Jirásková (sochařka) – česká sochařka, žačka Jana Štursy
 Marie Jirásková (výtvarnice) (* 1964) – česká výtvarnice a scénografka
 Marie Jirásková (literární historička) (* 1938) – česká literární historička, původně profesorka češtiny na SVVŠ v Rakovníku, signatářka Charty 77, editorka textů
 Marta Jirásková (1898–1981) – česká sochařka
 Nikola Jirásková (* 1988) – herečka (minirole v seriálu Policajti z centra) a pornoherečka

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení